Премия Европейской киноакадемии лучшему актёру — престижная награда Европейской академии кино, вручающаяся c 1988 года за лучшее мужское исполнение главной роли.

Рекордсменами по количеству побед являются француз Даниэль Отёй (две) и итальянец Тони Сервилло (две), по количеству номинаций — испанец Хавьер Бардем (три), швед Стеллан Скарсгард (три), француз Мишель Пикколи (три) и датчанин Мэдс Миккельсен (три).

Победители и номинанты

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Официальный сайт Европейской киноакадемии 

European Film Awards
Награды, вручаемые только мужчинам
Награды актёрам